Богдан Јакуш (Вршац, 15. мај 1938 — Београд, 11. мај 2020) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1966. || -{Die Nibelungen, Teil 1 - Siegfried}- || /
|-
| 1967. || -{La vingt-cinquième heure}- || /
|-
| 1967. || -{Die Nibelungen, Teil 2 - Kriemhilds Rache}- || /
|-
| 1968. || Мартин Крпан с врха ТВ филм || /
|-
| 1968. || Парничари ТВ серија || Ветеринар
|-
| 1968. || -{Comandamenti per un gangster}- || /
|-
| 1968. || Бекства || /
|-
| 1968. || Операција Београд || Радник
|-
| 1968. || Наше приредбе ТВ мини серија || Војник
|-
| 1969. || Баксуз ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Заобилазни Арчибалд ТВ серија || /
|-
| 1969. || Музиканти ТВ серија || /
|-
| 1969. || Закопајте мртве ТВ филм || /
|-
| 1969. || Суфле ТВ филм || /
|-
| 1969. || Скандал ТВ филм || /
|-
| 1969. || Младићи и девојке 2 ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Дарови моје рођаке Марије ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин ТВ серија || Муштерија на пумпи
|-
| 1970. || -{The Twelve Chairs}- || Еxтра 
|-
| 1970. || Жарки || /
|-
| 1970. || Леваци ТВ серија || /
|-
| 1970. || Хајдучија ТВ филм || Милан Јовичић, сведок
|-
| 1971. || Бубашинтер || /
|-
| 1971. || Енеиде ТВ серија || /
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља ТВ мини серија || Брат, Радосавов
|-
| 1972. || Страх Кратки филм || /
|-
| 1972. || Како умрети || /
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1972. || Камионџије ТВ серија || Рецепционер
|-
| 1973. || Самртно пролеће || /
|-
| 1973. || Бомбардовање Њу Хејвна ТВ филм || Пилот
|-
| 1973. || Наше приредбе (ТВ серија)|| 
|-
| 1973. || Жута || Конобар
|-
| 1973. || Бомбаши || /
|-
| 1973. || Женидба носача Самуела ТВ филм || /
|-
| 1973. || Филип на коњу ТВ мини серија || Усташа 1
|-
| 1973. || Штићеник ТВ филм || /
|-
| 1973. || Београд или трамвај а на предња врата ТВ филм || /
|-
| 1973 1974. || Позориште у кући ТВ серија || Носач / Начелник милиције
|-
| 1974. || СВ затвара круг || /
|-
| 1974. || Дервиш и смрт || Стражар 1
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1974. || Реквијем за тешкаша ТВ филм || Други гост у кафани
|-
| 1974. || Клитемнестра ТВ кратки филм || Глас
|-
| 1975. || Познајете ли Павла Плеша || /
|-
| 1975. || Црвена земља || /
|-
| 1975. || -{Sie kommen aus Agarthi}- ТВ серија || /
|-
| 1975. || -{L'homme sans visage}- ТВ мини серија || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1975. || Живе везе ТВ филм || /
|-
| 1975. || Суђење ТВ филм || /
|-
| 1975. || Крај недеље ТВ филм || Радник, словослагач
|-
| 1976. || Девојачки мост || Сељак који се јавља за водича 
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту || Лазар
|-
| 1976. || Четири дана до смрти || /
|-
| 1976. || Салаш у Малом Риту ТВ серија || Лазар
|-
| 1976. || На путу издаје ТВ мини серија || Настојник
|-
| 1976. || Повратак отписаних || Наредник
|-
| 1976. || Последње наздравље ТВ филм || Дрвосеча
|-
| 1976. || Човек који је бомбардовао Београд ТВ филм || Сведок 1
|-
| 1976. || Аранђелов удес ТВ филм || Наредник
|-
| 1977. || Камелово тропло ТВ филм || /
|-
| 1977. || Специјално васпитање || Мајчин швалер
|-
| 1977. || Више од игре ТВ серија || /
|-
| 1977. || Операција ТВ филм || Стојанов комшија
|-
| 1977. || Кућна терапија ТВ филм || /
|-
| 1978. || Тигар || /
|-
| 1978. || Бошко Буха || /
|-
| 1978. || Повратак отписаних ТВ серија || Наредник, код рампе
|-
| 1978. || Случај у трамвају ТВ филм || Трећи агент
|-
| 1978. || Бошко Буха ( ТВ мини серија) || /
|-
| 1978. || Бошко Буха  || /
|-
| 1979. || Кост од мамута ТВ филм || /
|-
| 1979. || Последња трка || Месар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Дошло доба да се љубав проба || /
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића || /
|-
| 1982. || Докторка на селу ТВ серија || /
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије ТВ серија || Радник
|-
| 1982. || Шпанац ТВ мини серија || Наредник
|-
| 1983. || Маховина на асфалту || /
|-
| 1983. || Хасанагиница (ТВ) || 
|-
| 1984. || Бањица ТВ серија || Перић
|-
| 1984. || Проклета авлија ТВ филм || /
|-
| 1985. || Тајванска канаста || /
|-
| 1985. || Томбола ТВ филм || /
|-
| 1986. || Одлазак ратника, повратак маршала ТВ серија || /
|-
| 1986. || Ловац против топа ТВ филм || Пословођа аутоперионице
|-
| 1987. || -{The Misfit Brigade}- || /
|-
| 1987. || Злочинци || /
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || /
|-
| 1987. || Живот у гробљанској ТВ филм || /
|-
| 1987. || Место сусрета Београд ТВ филм || Службеник полиције 2
|-
| 1988. || -{The Fortunate Pilgrim}- ТВ мини серија || /
|-
| 1988. || -{Crusoe}- || /
|-
| 1988. || Портрет Илије Певца ТВ мини серија || Мита
|-
| 1988. || Четрдесет осма - Завера и издаја ТВ серија || /
|-
| 1988. || Мала Нада ТВ серија || Васпитач
|-
| 1989. || -{Beyond the Door III}- ||
|-
| 1989. || Балкан експрес 2 ТВ серија || Доушник
|-
| 1989. || Вампири су међу нама || Сељак са белим луком
|-
| 1989. || Урош блесави || /
|-
| 1989. || Сазвежђе белог дуда ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1987 1990. || Бољи живот ТВ серија || Носач / Продавац рибе
|-
| 1991. || Свемирци су криви за све || /
|-
| 1995. || Крај династије Обреновић ТВ серија || Татаревић
|-
| 1996. || Горе доле ТВ серија || /
|-
| 1999. || Бело одело || /
|-
| 1999. || Пролеће у Лимасолу ТВ филм || Стева
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 1998 2002. || Породично благо ТВ серија || Живорад
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1938.
Српски глумци
Југословенски глумци
Вршчани
Умрли 2020.